Смешанная сборная Финляндии по кёрлингу — смешанная национальная сборная команда (составленная из двух мужчин и двух женщин), представляет Финляндию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает «Федерация кёрлинга Финляндии» (, ).

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы 

(данные отсюда:)

Примечания

Ссылки 
 Финляндия — Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Федерации Кёрлинга Финляндии

См. также 
 Мужская сборная Финляндии по кёрлингу
 Женская сборная Финляндии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Финляндии по кёрлингу
 Сборная Финляндии по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная Финляндии по кёрлингу на колясках
 Мужская сборная ветеранов Финляндии по кёрлингу
 Женская сборная ветеранов Финляндии по кёрлингу

Финляндия
Кёрлинг в Финляндии
Кёрлинг